Maduo steht für:
 		
 den chinesischen Namen des Kreises Madoi (玛多县, Mǎduō Xiàn) in der chinesischen Provinz Qinghai;
 die Gemeinde Maduo (麻多乡) im Kreis Qumarlêb in der chinesischen Provinz Qinghai, siehe Maduo (Qumarlêb).